Kalbe peut faire référence à :
 Kalbe, commune allemande de l'arrondissement de Rotenburg (Wümme), en Basse-Saxe ;
 Kalbe (Milde), ville allemande de l'arrondissement d'Altmark-Salzwedel, en Saxe-Anhalt.

Voir aussi 
 Calbe (Saale)